Arthur Fagen (né en 1951), chef d'orchestre américain ;
 David Fagen (1875-1901), militaire afro-américain ;
 Donald Fagen (né en 1948), chanteur et claviériste américain.